Кубок Казахстана по баскетболу среди мужчин в сезоне 2017 является XV турниром национальной федерации по баскетболу РК. Отличительной особенностью данного турнира, как и прошлогоднего, является то, что в нём участвовали только игроки с казахстанским паспортом.

Групповой этап

Группа А

Группа В

Матч за 5-е место

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Символическая пятерка 
По итогам турнира была названа символическая пятерка лучших игроков.

Лучший разыгрывающий - Рустем Мурзагалиев (Астана)
Лучший защитник - Рустам Ергали (Астана)
Лучший легкий форвард -  Павел Ильин (Барсы)
Лучший тяжелый форвард -  Антон Пономарёв (Астана)
Лучший центровой -  Всеволод Фадейкин (Алматинский легион)

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Кубок РК 2017 среди мужских команд

Кубок Казахстана по баскетболу среди мужчин
2017 год в баскетболе